Par gouvernement tibétain on entend, selon le cas :

 le gouvernement du Ganden Phodrang (1642-1959), qui renvoie à différentes formes de gouvernances incluant des dalaï-lamas, des rois mongols et des régents qui dirigèrent le Tibet sous différentes formes de 1642 à 1959 ;
 le gouvernement tibétain en exil, qui renvoie au gouvernement fondé par Tenzin Gyatso, le  dalaï-lama, en exil en Inde en 1959 ;
 le gouvernement de la région autonome du Tibet, qui renvoie au gouvernement de la région autonome du Tibet depuis 1965.